Maskeringskrabbor (Majidae) är en familj av kräftdjur som beskrevs av George Samouelle 1819. Enligt Catalogue of Life ingår maskeringskrabbor i överfamiljen Majoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Majidae 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur